Томылово — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Находится на территории города Чапаевска.

Деятельность 
На станции осуществляется:
 продажа пассажирских билетов. Приём и выдача багажа не производятся;
 приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.

История 
Станция открыта в 1877 году.

Примечания

Ссылки 
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) "Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 ТОМЫЛОВО | Железнодорожная станция | Справочник
 Железнодорожная станция Томылово
 Станция Томылово на карте железных дорог России и СНГ
 Расписание электричек по станции Томылово

Станции Самарского отделения Куйбышевской железной дороги
Чапаевск